Albrecht II (1171/7–1220) – margrabia Brandenburgii
 Albrecht II z Orlamünde (najwcz. 1182–1244/1245) – hrabia Orlamünde i Holsztynu
 Albrecht II Wyrodny (1240–1315) – margrabia Miśni i landgraf Turyngii
 Albrecht II Askańczyk (1250–1298) – książę Saksonii
 Albrecht II Tłusty (1268–1318) – książę Brunszwiku
 Albrecht II Kulawy (1298–1358) – książę Austrii
 Albrecht II (ok. 1318–1379) – książę Meklemburgii
 Albrecht II Habsburg (1397–1439) – książę Austrii, król Niemiec, Czech i Węgier
 Albrecht II (?–1423?) – książę Meklemburgii-Stargard
 Albrecht II Habsburg (1897–1955) – książę cieszyński